Wengels ist der Familienname folgender Personen:

 Margarete Wengels (1856–1931), deutsche sozialdemokratische Politikerin
 Robert Wengels (1852–1930),  deutscher sozialdemokratischer Politiker